Monti puede referirse a:

Lugares 

 Monti, municipio italiano, de la provincia de Sácer en Cerdeña.
 Monti, rione de Roma.

Personas 
 Mario Monti, Primer ministro italiano.
 Eugenio Monti, jugador de Bobsleigh italiano. Medallista olímpico.
 Monti Castiñeiras (o Monti Castineiras), pseudónimo del actor español Ramón Castiñeiras Rodríguez; ha participado en teatro, cine, televisión y publicidad.
 Ricardo Monti, dramaturgo, director de teatro y guionista de cine argentino.
 Vincenzo Monti, poeta italiano, considerado como uno de los mejores del neoclasicismo de su país.
 Vittorio Monti, Compositor y violinista clásico italiano, su obra más famosa es Csárdás.
 Monti, nombre artístico del actor, director de escena y payaso español Joan Montanyès i Martínez.
 Yaco Monti, cantante, compositor y actor argentino.

Autores de nombres científicos 
 Monti - Gaetano Lorenzo Monti 1712-1797 
 Giuseppe Monti, 1682-1760, botánico italiano